Fisherman’s Friend — название ментоловых конфеток, выпускаемых компанией Lofthouse of Fleetwood (англ.), расположенной во Флитвуде (англ.), Ланкашир, Англия.

История 

Fisherman’s Friend впервые были изготовлены молодым фармацевтом по имени Джеймс Лофтхаус в 1865 году для борьбы с различными дыхательными проблемами у рыбаков, работающих в экстремальных условиях при глубоководной ловле у берегов Исландии. Изначально он разработал сильнодействующую жидкую микстуру с ментолом и эвкалиптовым маслом. Позднее Лофтхаус превратил эту жидкость в маленькие ромбовидные конфетки, которые проще перевозить и принимать. По данным производителя, рыбаки () вскоре прозвали эти конфетки «друзьями» (), отчего они и получили своё название. Конфетки существуют в их нынешней форме относительно неизменными с момента их создания, за исключением того, что раньше в них добавляли креозот, а теперь нет. Конфетки до сих пор упаковываются в бумажные пакетики, хотя теперь они покрыты изнутри пластиковым слоем и иногда упаковываются в картонную или металлическую коробки.

Ингредиенты 
Оригинальные конфетки имеют следующий состав:
 Солодка
 Пищевой крахмал
 Пищевую камедь
 Ментол (0,9 %)
 Эвкалиптовое масло (0,15 %)
 Перечная настойка
Также утверждается, что все компоненты только натурального происхождения и не добавляется консервантов.

Ассортимент 

Fisherman’s Friend сейчас продаются более чем в 100 странах. По словам производителя, некоторые из вкусов доступны только в определённых странах:
 Оригинальный экстрасильный (Original Extra Strong)
 Анисовый (Aniseed)
 Суперсильный мятный (Super Strong Mint)
 Без сахара (с сорбитом)
 Оригинальный с низким содержанием сахара (Original Low Sugar)
 Цитрусовый (Citrus)
 Лимонный (Lemon)
 Чёрная смородина (Blackcurrant)
 Мятные (Mint и Spearmint)
 Яблоко и корица (Apple and Cinnamon)
 Сильная салмиак (солёная солодка, Strong Salmiak) для европейского рынка
 Вишнёвый (Cherry)
Ягодный микс (Beeren-mix)
 Пряный мандарин (Spicy Mandarin)
 Прохладная чёрная смородина (Cool Cassis)
 Сладкая солодка (Sweet liquorice)

Производитель трижды удостаивался Королевской награды за достижения в экспорте. Конфетки Fisherman’s Friend также подходят для вегетарианцев и веганов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 

Торговые марки Великобритании